Riotintensi – abitanti di Rio Tinto (Brasile)
Riotintensi – abitanti di Rio Tinto (Gondomar)